Sudamericano de Rugby 2008 puede referirse a:

 Campeonato Sudamericano de Rugby A 2008 el torneo de primer nivel disputado por Argentina, Chile y Uruguay.
 Campeonato Sudamericano de Rugby B 2008 el torneo de segundo nivel disputado por Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela.